Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1972 disputat al circuit de Monza el 10 de setembre del 1972.

Resultats

Altres 
 Pole: Jacky Ickx 1' 35. 65

 Volta ràpida: Jacky Ickx 1' 36. 3 (a la volta 44)

Referències 
 

Itàlia
1972